Kälbergraben ist ein Gewässername:

 Kälbergraben (Brodenbach), linker Zufluss des Brodenbachs bei Herschwiesen, Stadt Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Kälbergraben (Feldmochinger Mühlbach), rechter Zufluss des Feldmochinger Mühlbachs bei Untermühle, Stadtteil Feldmoching, München, Bayern
 Kälbergraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars unter der Neckarburg, Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Kälbergraben (Rißbach), rechter Zufluss vom Sporn Kälbereck des Schafreuters des Rißbachs (zur Isar) gegen die Tiroler Grenze bei Vorderriß, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kälbergraben (Saale), rechter Zufluss der Saale vor Sparneck, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Kälberbach